Jméno a příjmení Lukáš Vaculík nosí více osob:

 Lukáš Vaculík (* 1962) – český herec
 Lukáš Vaculík (fotbalista) (* 1983) – český fotbalista
 Lukáš Vaculík (lyžař) (* 1986) – český lyžař

Související články 
 Vaculík